Rhodothallus är ett släkte av svampar. Rhodothallus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhodothallus